Charles Parnell – politico irlandese
 Charles Parnell – attore statunitense